Vladimir Yegorov
Vladimir Egorov (lutte)